Théodore-Eugène Lemaire (, Saint-Pierre-Aigle - , Nanteuil-le-Haudouin) est un homme politique français, député de l'Oise de 1832 à 1865.

Biographie 
Maître de poste sous l'empire, exerça plus de trente ans ce métier. Maire de Nanteuil-le-Haudouin et conseiller général de l'Oise, il se présenta, le , comme candidat à la députation, pour remplacer le maréchal Gérard, et fut élu député du  de l'Oise (Senlis). 

Lemaire alla siéger dans la majorité conservatrice, avec laquelle il ne cessa de voter depuis lors, jusqu'à la fin du règne de Louis-Philippe, ayant obtenu successivement sa réélection le , le , le , le  et le . Tous les ministères le comptèrent parmi leurs partisans. 

La Révolution française de 1848 l'avait rendu à la vie privée; mais il se fit élire, le , représentant de l'Oise à l'Assemblée législative. Lemaire siégea dans la majorité composée des « anciens partis » et, sans paraître à la tribune, se prononça: pour l'expédition de Rome, pour la loi Falloux-Parieu sur l'enseignement, et pour toutes les lois de compression; puis il se rallia à la politique de l'Élysée, applaudit au coup d'État du 2 décembre 1851, et fut désigné par le gouvernement, le , comme son candidat au Corps législatif dans la  de l'Oise. Élu contre Édouard de Tocqueville, il s'associa à l'établissement du régime impérial, ainsi qu'à tous les votes ultérieurs de la majorité dynastique.
 
Lemaire obtint sa réélection, toujours avec l'appui officiel de l'administration, le  et le . Il mourut en  et fut remplacé, le  suivant, par Barrillon.

Il avait été président du Conseil général de l'Oise de 1841 à 1848, de 1848 à 1849 et de 1850 à 1866.

Chevalier de la Légion d'honneur le 29 avril 1836. Officier de la Légion d'honneur le 12 août 1859.

Sources

Liens externes 
 
 
 
 Fiche sur Assemblée nationale

Notes et références 

Naissance en avril 1785
Naissance dans la province de Picardie
Décès en août 1865
Décès dans l'Oise
Maire de l'Oise
Conseiller général de l'Oise
Député de l'Oise
Président du conseil général de l'Oise
Député de la Monarchie de Juillet
Député de la Deuxième République française
Député du Second Empire
Candidat officiel du Second Empire en 1852
Candidat officiel du Second Empire en 1857
Officier de la Légion d'honneur
Décès à 80 ans